Копии четырёх Капитолийских волчиц () — серия монументов в румынских городах и сёлах.

История 
В первые десятилетия XX века муниципалитет столицы Италии — Рима и правительство Италии, отдавая дань уважения латинскому происхождению румынского народа, подарил Румынии четыре копии Капитолийской волчицы, которые были установлены в городах Бухарест (7 сентября 1906, в честь 40-летия коронации короля Кароля I и 1800-летия римского завоевания Дакии), Клуж-Напока (28 сентября 1921, в память об объединении Трансильвании и Буковины с Румынией в 1918 году), Кишинёв (1921, в память об объединении Бессарабии с Румынией в 1918 году) и Тимишоара (23 апреля 1926, в память латинской этнической общности двух народов).

Уже в Румынии с этих четырёх статуй были сделаны копии, которые были установлены в городах и сёлах:

Галерея

См. также 
 Капитолийская волчица (Бухарест)
 Капитолийская волчица (Кишинёв)
 Капитолийская волчица (Клуж-Напока)
 Капитолийская волчица (Тимишоара)

Примечания 

Памятники Румынии